Le terme de Semlalia peut faire référence à :
 La Zaouïa d'Illigh, aussi appelée zaouïa du Tazeroualt. Fondée au début du  par Abou Hassoun Semlali, de la tribu des Ida ou Semlal, l'influente zaouïa du Souss était également connue à travers le Maroc sous le nom de Zaouïa Semlalia.
 Le quartier de Semlalia, situé dans la ville nouvelle de Marrakech, au nord du Guéliz.
 En arabe maghrébin, toute personne de sexe féminin, ou chose issue de la tribu berbère des Id-aw-Semlal : « semlalia » est l'équivalent arabe du mot français « semlalienne ».